metrika (književnost) 
 metrika (matematika)
 metrika boja 
 metrički prostor